Wallinger:
 Veronika Wallinger (* 1964), austriacka narciarka alpejska
 Rupert Wallinger (* 1968), austriacki snowboardzista